Влади́мир Миха́йлович Лавро́вский (4 июля 1891, Псков — 25 января 1971, Москва) — советский -медиевист, специалист по аграрной и социально-экономической истории Англии позднего Средневековья и Нового времени; доктор исторических наук (1937), профессор.

Биография 
Родился в семье преподавателя псковской духовной семинарии. Окончив Псковскую губернскую гимназию в 1910 году, поступил на историко-филологический факультет Московского университета. В мае 1915 года по окончании обучения был оставлен при университете для подготовки к профессорскому званию. В 1919 году, сдав магистерские экзамены допущен к преподаванию в университете на факультете общественных наук, где читал лекции по экономической и аграрной истории Англии.

В 1922—1925 годах Лавровский работал в Институте социальной истории при МГУ, в 1924—1929 годах — в Институте истории РАНИОН, в Фундаментальной библиотеке общественных наук (1930—1934). В 1925—1926 годах в лондонских архивах собирал материал для написания докторской диссертации.

Преподавал в МГУ (1919—1925, 1937—1941, 1943—1960), в Нижегородском педагогическом институте (1928—1930), в Московском финансово-экономическом институте (1930—1932), в Московском институте философии, литературы и истории (1933—1937). В 1937 году Лавровский защитил докторскую диссертацию на тему «Парламентские огораживания в Англии XVIII — начале XIX веков». Решением ВАК от 23 мая 1938 года ему присвоено учёное звание доктора исторических наук.

В годы ВОВ был эвакуирован в Фергану, где читал лекции и вёл семинарские занятия в Ферганском педагогическом институте, Институте востоковедения и в Высшей дипломатической школе. Вернувшись в Москву, Лавровский продолжил преподавание на историческом факультете Московского университета (до 1960 года), работал старшим научным сотрудником в Институте истории АН СССР (1955—1963). В 1950-х — 1960-х годах преподавал в Ярославском педагогическом институте.

Лавровский неоднократно выступал с докладами на международных научных конференциях: в 1958 году на конференции советских и английских историков в Лондоне (Великобритания), в 1960 году на XI конгрессе исторических наук в Стокгольме (Швеция) и др.

Труды 
Лавровский написал более 50 научных работ, посвящённых преимущественно проблемам аграрной истории Англии, среди которых:

 1935 — «Основные проблемы аграрной истории Англии конца XVIII и начала XIX веков»,
 1958 — «Английская революция XVII в.» (совместно с Баргом М. А.),
 1958 — «Проблемы исследования земельной собственности в Англии XVII—XVIII веков»,
 1966 — «Исследования по аграрной истории Англии XVII—XIX веков».

Примечания 

Медиевисты СССР
Выпускники историко-филологического факультета Московского университета
Преподаватели факультета общественных наук МГУ
Сотрудники ИНИОН
Преподаватели Мининского университета
Преподаватели исторического факультета МГУ
Преподаватели Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Преподаватели МИФЛИ
Преподаватели ЯГПУ
Сотрудники Института истории АН СССР
Выпускники Псковской гимназии
Историки сельского хозяйства
Жертвы борьбы с космополитизмом
Англоведы СССР